Кубок Сербії з футболу 2009–2010 — 4-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул вдруге здобула Црвена Звезда.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|2 вересня 2009

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|22 вересня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 вересня 2009

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|28 жовтня 2009

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|25 листопада 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 квітня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії на soccerway 
 Кубок Сербії на rsssf 

2009—2010
Сербія
Сербія
2009 у сербському спорті
2010 у сербському спорті